Seznam divizij z zaporedno številko 63.

Seznam 
 Pehotne
 63. pehotna divizija (ZDA)
 63. pehotna divizija »Cirene«

 Konjeniške
 63. konjeniška divizija (ZDA)

Glej tudi